Vöge ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Vöge, deutscher Kapitän zur See (Ing.) der Kriegsmarine
 Horst Vöge (* 1947), deutscher Politiker (SPD), MdL Nordrhein-Westfalen
 Rasmus Vöge (* 1979), deutscher Politiker (CDU), MdL Schleswig-Holstein
 Wilhelm Vöge (1868–1952), deutscher Kunsthistoriker
 Wolfgang Vöge (* 1955), deutscher Fußballspieler

Siehe auch
 Föge
 Voege